Леганьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия-Конкенсе. Занимает площадь 45,1 км². Население — 224 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки